Yanka est le surnom de deux personnalités :

 la peintre et résistante juive française d'origine polonaise Sabine Zlatin (1907-1996), 
 la poétesse et chanteuse russe Yanka Dyagileva (1966-1991).
 Yanka, l'un des nombreux pseudonymes de la romancière française, Jeanne Ryder